Berkeley Beacon – gazeta studencka na Emerson College założona w 1947 r. Gazeta jest wydawana co tydzień, w czwartki, podczas semestru jesiennego i letniego.

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona internetowa gazety

Emerson College